Богач Василь Володимирович (1979—2022) — підполковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Богач Володимир Якович (1941—2013) — футболіст, нападник.
 Богач Георгій Феодосійович (*20 квітня 1915) — молдовський літературознавець.
 Богач Ігор Володимирович (*3 травня 1996) — український футболіст, півзахисник.
 Богач Олександр Анатолійович (*26 лютого 1983) — український футболіст, захисник.
 Богач Петро Григорович (1918—1981) — фізіолог, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України (1978).

Прізвища